Villavega puede referirse a:

 Villavega de Aguilar, localidad del municipio de Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia; 
 Villavega de Ojeda, localidad del municipio de Olmos de Ojeda, en la provincia de Palencia; o
 Villavega de Castrillo, barrio de la localidad de Castrillo de Villavega, en la provincia de Palencia.